Masarè ima više značenja:
 Masarè, Belluno
 Masarè, Bologna